Наталия Ивановна Штуцер (5 сентября 1895—6 июля 1977) — русская и чешская художница, в юности связанная с авангардным искусством.

Биография 
Родилась в Романове-Борисоглебском. В 1912 году окончила Московскую 6-ю женскую гимназию. 

В 1910—1912 годах училась у Ф. И. Рерберга в его студии. В 1912—1916 годах поступила в московскую студию И. И. Машкова. В 1916 году выставила 6 своих работ (5 пейзажей и натюрморт) на выставке картин общества художников «Бубновый валет». Есть указания и об её участии в выставке "Бубнового валета" в 1917 году, однако её имя в каталоге выставки отсутствует. В 1918 году принимала участие в 1-й выставке картин Профессионального союза художников-живописцев Москвы, а в 1918-1919 в 5-й Государственной выставке картин «От импрессионизма до беспредметничества». 

В 1920-х уехала в Прагу. В 1927—1931 годах брала частные уроки у профессора Отакара Неедлы. Писала пейзажи и натюрморты. В 1928 приняла участие в групповой выставке учеников Неедлы. 

28 февраля 1928 года был зарегистрирован Союз русских художников в Чехословакии, а 10 марта было избрано его руководство, председателем стал Н. Н. Акатьев, заместителем председателя – архитектор В. А. Брандт, а секретарем – Н. И. Ягудкова (Штуцер).

Вплоть до 1935 года экспонировала свои работы на выставках Союза русских художников в Чехословакии. 9 марта 1930 года её живопись была показана на Большой выставке русского искусства в зале "Цвета Зузорич" в Белграде (участвовала под именем Н. Ягудка [Ягудкова]) 

В 1930-х поселилась в Збраславе, под Прагой. В последние годы жизни иллюстрировала случайные книги, переводила на русский, в том числе резюме чешских работ.

Похоронена на кладбище  Namehřbitov Praha в Збраславе (Прага).

Семья 
 Отец? — Иоанн Иоаннович Штуцер (?—?), работник Романовской льняной мануфактуры, в ноябре 1898 года из  лютеранского вероисповедания был присоединён к православию священником  Павлом Троицким 
 Брат? — Андрей Иванович Штуцер (?—?), в 1891 окончил ИМТУ, инженер-механик, Директор Романово-Борисоглебской льняной Мануфактуры, женат на Юлии Егоровне, урождённой Классен, дочери Е. Е. Классена, основателя предприятия, где А.И. Штуцер работал. Сын Андрея и Юлии, Егор Андреевич, погиб в гражданскую войну, в 1926 году А.И. Штуцер — сотрудник "Льноторга" в Москве. 
 Брат? — Владимир Иванович Штуцер (?—?), работал Романовской льняной мануфактуре, уволен в 1917 году, начал работать в «Центротекстиле».
 Муж — Ягудка

Работы последних лет

Иллюстрации в книгах 
 Randekič P. Je. Veterinární toxikologie. Praha : SZN, 1955 [Ветеринарная токсикология] 
 Marie Hrubá. Naše kuchařka. Praha : SZN, 1957 [Наша поваренная книга] (иллюстрации Natalie Jahůdková и Miloš Kadlec)

Переводы 
 Пажоут Ф., Валничек Я., Шубик Р. Кактусы / Пер. с чешского И. В. Рафальской, Н. Ягудковой. — Прага: Праце, 1963.
 Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 101-108 Summary (Russian) Jahůdková, Natalie (translator of Summary) 
 Friedl, Antonín. Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské	[Традициональные (sic), исторические и византийские элементы в романской европейской живописи] // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. [175]-203. Kotrbová, M. A. (translator of Summary) ; Jahůdková, Natalie (translator of Summary)

Адреса 
 1916 — Москва, Пименовская 4, кв. 8.

См. также 
Список участников выставок «Бубнового валета» и близких к нему групп

Источники 
 Энциклопедия русского авангарда 
 Национальная историческая энциклопедия - Штуцер, Наталия Ивановна  
 Лейкинд, О. Л. Штуцер (в замуж. Ягудкова) Наталия Ивановна : [18(6).11.1897 - 1970 : биогр. справка] // О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин. Художники русского зарубежья, 1917 - 1939 : биогр. словарь - Санкт-Петербург : Нотабене : МДМ-печать, 2000. - С. 632
  Северюхин Д. Я. Искусство и архитектура русского зарубежья

Примечания 

Бубновый валет
Русские эмигранты первой волны во Франции
Художники русского авангарда
Выпускницы 6-й женской Московской гимназии